Pelant steht für:

 Karel Pelant, tschechischer Journalist und Esperanto-Experte
 Christopher Pelant, über mehrere Staffeln ein Gegenspieler für das gesamte Team von Bones – Die Knochenjägerin
 Vlasta Pelantová (* 1947), tschechische Musikwissenschaftlerin